XVI съезд Всесою́зной коммунисти́ческой па́ртии (большевико́в) проходил в Москве с 26 июня по 13 июля 1930.

На Съезде присутствовало 2159 делегатов, из них 1268 делегатов с решающим и 891 с совещательным голосом, представлявших  члена и  кандидатов в члены партии.

Порядок дня 
 1. Политический отчёт ЦК (И. В. Сталин)И. В. Сталин призвал выполнить первую пятилетку в четыре года и назвал главные задачи развития страны:
 Первое. Создание на Востоке второй угольно-металлургической базы, в рамках чего должны были быть возведены металлургические комбинаты на Урале и в Кузбассе. Освоен Кузбасс, построены тракторный завод в Челябинске, машиностроительный в Свердловске, автомобильный в Нижнем Новгороде, комбайновые в Новосибирске и Саратове и т. д.
 Второе. Создание крупных сельскохозяйственных предприятий.
 Третье. Решение кадровой проблемы.
 Четвёртое. Борьба с бюрократией.
 Пятое. Систематическое повышение производительности труда.
 Шестое. Проблема снабжения.
 Седьмое. Упорядочение всего кредитного дела.
 Восьмое. Создание «солидных» резервов.
 2. Организационный отчёт ЦК (Л. М. Каганович)
 3. Отчётный доклад Центральной ревизионной комиссии (М. Ф. Владимирский)
 4. Отчёт Центральной контрольной комиссии (Г. К. Орджоникидзе)
 5. Отчёт делегации ВКП(б) в ИККИ (В. М. Молотов)
 6. Выполнение пятилетнего плана промышленности (В. В. Куйбышев)
 7. Колхозное движение и подъём сельского хозяйства (Я. А. Яковлев)
 8. Задачи профсоюзов в реконструктивный период (Н. М. Шверник)
 9. Выборы центральных учреждений партии

Решения съезда 
В отчётном докладе ЦК и в принятой по этому вопросу резолюции съезда был дан анализ международного и внутреннего положения СССР, определены основные задачи нового этапа строительства социализма. Успехи строительства социализма в деревне выразились в массовом колхозном движении. К съезду в основных зерновых районах колхозы объединяли 40-50 % крестьянских хозяйств. Съезд одобрил переход к политике ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации.

Съезд отметил, что успешное социалистическое строительство обеспечивалось решительной борьбой на два фронта — против троцкизма и против правого уклона в ВКП(б). Съезд объявил взгляды правой оппозиции несовместимыми с принадлежностью к ВКП(б).

Съезд обратил внимание на необходимость дальнейшего улучшения и удешевления государственного аппарата, поставил задачу продолжить чистку органов управления, усилить борьбу с бюрократизмом, добиться точного выполнения постановлений партии и правительства.

Одобрив деятельность делегации ВКП(б) в Исполкоме Коминтерна, съезд отметил большие заслуги Коминтерна в разгроме троцкизма и правого оппортунизма, поддержал выработанные Коминтерном организационные мероприятия, направленные на очищение компартий от правых и «левых» оппортунистов.

Заслушав и обсудив доклад о выполнении пятилетнего плана промышленности, съезд отметил, что партия добилась перевыполнения плановых показателей, и увеличил первоначальные намётки плана. Особое внимание обращалось на всемерный подъём тяжёлой индустрии, ускорение темпов развития чёрной и цветной металлургии, внедрение передовой технологии, производство новых машин и оборудования, необходимых для технической реконструкции всех отраслей хозяйства. Съезд принял решение создать в ближайшее время на востоке вторую угольно-металлургическую базу страны — Урало-Кузнецкий комбинат. Съезд предложил форсировать развитие тех отраслей промышленности, которые связаны с укреплением обороноспособности СССР.

На съезде всесторонне рассматривался вопрос о колхозном движении. Поскольку в области коллективизации пятилетка была перевыполнена, съезд признал необходимым пересмотреть пятилетний план развития сельского хозяйства. Главная задача заключалась в завершении (в основном) социалистического преобразования деревни, в хозяйственном укреплении колхозов.

По вопросу о профсоюзах съезд подчеркнул необходимость повышения их роли в социалистическом строительстве, определил их очередные задачи: развернуть соцсоревнование и движение ударничества, повысить квалификацию рабочих, бороться с косностью и бюрократизмом. Съезд выдвинул лозунг «Профсоюзы лицом к производству!»

XVI съезд ВКП(б) вошёл в историю как съезд развёрнутого наступления социализма по всему фронту. Он дал установку на форсирование темпов создания материально-технической базы социализма, на ликвидацию всех капиталистических элементов в стране.

На съезде были избраны:
 Центральный Комитет — 71 член, 67 кандидатов в члены ВКП(б)
 Центральная ревизионная комиссия — 13 членов
 Центральная контрольная комиссия — 187 членов

Основные итоги съезда 
Хозяйственные
 Съезд поручил добиться выполнения первой пятилетки в 4 года.
 Вошёл в историю как съезд развёрнутого наступления социализма.
 Зафиксировал факт, что СССР превратился из аграрной страны в индустриально-колхозную социалистическую державу.
Политические 
 Сталинской группировке удалось избавиться от «правой оппозиции», возглавляемой Бухариным и Рыковым, преемником Ленина на посту главы Совнаркома, и выступавшей за умеренный подход к коллективизации и индустриализации. Как отмечает американский историк Шейла Фицпатрик, это была последняя из открыто действовавших фракций, и ее разгром знаменовал запоздалый ввод в действие ленинского запрета на фракционную деятельность от 1921 г. В дальнейшем всем партийным группировкам оставалось лишь быть мелкими и тайными, все их будут давить в зародыше.  Именно в это время оформился культ Сталина: все правительственные инициативы теперь приписывались Сталину лично.

Примечания

Литература 
 Выполнение пятилетнего плана промышленности. Материалы к докладу тов. В. В. Куйбышева на XVI партсъезде. — М., 1930.
 XVI съезд ВКП(б). Стенографич. отчёт. — 2 изд. — ч. 1—2. — M., 1931.
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. — 8 изд. — т. 4. — M., 1970.
 История КПСС. — т. 4, кн. 2. — M., 1971.

Ссылки 
 
 XVI съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчёт. — М.—Л.: ГИЗ, 1930. — VIII + 782 с.
 «Справочник по истории КПСС и Советского Союза 1898—1965»
 С. А. Месяц. История высших органов КПСС
 Состав руководящих органов ЦК Коммунистической партии (1919—1990)
 Список делегатов XVI-го съезда ВКП(б) 26.6 — 13.7.1930

 16
1930 год в Москве
Экономика СССР
Июнь 1930 года
Июль 1930 года